Peter Duva var en danskättad väpnare bosatt i Sverige, nämnd i brev mellan 1435 och 1451. Peter Duvas far, Mårten Duva, skall ha varit från Danmark.

I fyra brev omtalas att Peters mormor var fru Cecilia Filipsdotter (Bjälboättens oäkta gren), änka efter riddaren Nils Korke (Kurck, äldre ätten).

Gift med Ingrid Jönsdotter.

Barn
Jens Duva

Se även
 Släkten Duva

Källor

Personer i Sverige under 1400-talet
Svenska väpnare
Män
Avlidna 1400-talet
Födda okänt år